Класирането по медали от Зимните олимпийски игри 1964 в Инсбрук показва броя на победите на националните Олимпийски комитети по време на олимпийските състезания. Организаторите раздават 34 комплекта медали, толкова колкото е броят на състезанията, за които се борят 1091 спортисти (от които 199 жени) от 36 страни в периода от 29 януари до 9 февруари 1964 г. в общо 6 спорта.

Атлети от общо 14 нации успяват да спечелят поне един медал, оставяйки други 22 без отличие. СССР успяват да спечелят най-големия брой медали (25), спечелвайки също така и най-много златни (11), сребърни (8) и бронзови (6) отличия. Норвегия също успява да спечели 6 бронзови медала. България участва на Игрите в Инсбрук, но не печели никакво отличие. ФРГ и ГДР участват като Сборен олимпийски отбор на Германия. Индия, Монголия и Северна Корея правят дебюта си на Игрите, като корейците печелят и първото си зимно отличие.

Класиране

Външни препратки 
 Официална таблица на МОК

Зимни олимпийски игри 1964